A Seleção da Coreia do Sul de Hóquei no gelo representa a República da Coreia nas competições oficiais da FIHG.

Coreia do Sul
Hoquei Gelo
Desporto da Coreia do Sul